Baltic Cup 2010 – turniej towarzyski Baltic Cup 2010, odbył się w dniach 18 czerwca - 20 czerwca 2010 roku na Litwie w Kownie i w mieście Mariampol. W turnieju tradycyjnie wzięły udział trzy zespoły: drużyna gospodarzy, Łotwy i Estonii.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Baltic Cup 2010 został zespół Litwy.

Bibliografia 
 

Baltic Cup
2010 w piłce nożnej